A 47ª edição da Vuelta decorreu entre 27 de abril a 17 de Maio de 1992 entre as localidades de Jerez de la Frontera e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 20 etapas, num total de mais de 3395 km, com uma média de 35,275 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1992
1992 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1992